Вардов () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания. 

Входит в состав района Гюстров. Подчиняется управлению Лаге. Население составляет 1434 человек (2009); в 2003 г. - 1193. Занимает площадь 68,85 км². Официальный код  —  13 0 53 092.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании